Amateur Radio ist Titelbestandteil von Funkamateurmagazinen:
 CQ Amateur Radio
 QRV Amateur Radio
 73 Amateur Radio 
Siehe auch: